Адлерфельт - фамилия:

 Адлерфельт, Густав (1671—1709) — шведский придворный, камергер Карла XII.
 Адлерфельт, Карл (1719—1769) — шведский военный и государственный деятель.